«Американский психопат» — название нескольких произведений:
 «Американский психопат» (1991) — роман американского писателя Брета Истона Эллиса.
 «Американский психопат» (2000) — фильм, снятый по одноимённому роману Брета Истона Эллиса.
 «Американский психопат 2» (2002) — сиквел фильма вышедшего двумя годами позже.
 «Американский психопат» (2018)

См. также 
 American Psycho — альбом группы The Misfits